Peugeot 2008 steht für folgende Automobilmodelle:

 Peugeot 2008 I, 2013 bis 2019
 Peugeot 2008 II, seit 2019